Con el nombre de Beatriz de Navarra se conocen dos infantas del Reino de Navarra:

 Beatriz de Champaña, infanta de Navarra (1242-1295), hija del rey Teobaldo I y su tercera esposa Margarita de Borbón.
 Beatriz de Evreux, infanta de Navarra, (c.1392-1407), hija del rey Carlos III el Noble y de la infanta Leonor de Trastámara.